Lophocyclus är ett släkte av mångfotingar. Lophocyclus ingår i familjen Sphaeriodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Lophocyclus